Museo della cattedrale (Ferrara)
 Grande Museo del Duomo di Milano
 Museo della cattedrale (Lucca)
 Museo della cattedrale (Modena)
 Museo della cattedrale (Toledo)
 Museo e Tesoro della cattedrale di Bergamo

Pagine correlate
 Museo dell'Opera del Duomo
 Museo diocesano (disambigua)